Semper steht für:

 einen Ortsteil der Gemeinde Lietzow im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern
 einen Berg in Uganda, siehe Ruwenzori-Gebirge
 eine Zigarettenmarke in der DDR, siehe Semper (Zigarettenmarke)
 die Titelfigur des satirischen Romans Semper die Mumie von Johannes Wüsten
 die Titelfigur einer Roman-Trilogie von Otto Ernst (Schriftsteller)
 Semper (Magazin), das Magazin der Semperoper Dresden
 (6353) Semper, Asteroid des Hauptgürtels

Semper ist der Familienname folgender Personen:
 Adrian Šemper (* 1998), kroatischer Fußballspieler
 Alfred Semper (1923–2016), österreichischer Philologe (Alt- und Mittelhebraiker)
 Carl Semper (1832–1893), deutscher Zoologe, siehe Karl Semper
 Carl Semper (1870–1962), deutscher Landrat und Ministerialbeamter
 Emanuel Semper (1848–1911), deutscher Bildhauer
 Ernst Leberecht Semper (1722–1758), deutscher Diakon und Liederdichter
 Franz Semper (* 1997), deutscher Handballspieler
 Georg Semper (1837–1909), deutscher Insektenkundler
 Gottfried Semper (1803–1879), deutscher Baumeister
 Hans Semper (1845–1920), Kunsthistoriker 
 Johann Carl Semper (1796–1881), Kaufmann, Wollfabrikant, Dir. d. Altona-Kieler Eisenbahn
 Johannes Semper (1892–1970), estnischer Schriftsteller
 Karl Semper (1832–1893), deutscher Zoologe
 Manfred Semper (1838–1913), deutscher Architekt
 Max Semper (1870–1952), deutscher Paläontologe
 Natalja Jewgenjewna Semper (1911–1995), sowjetisch-russische Schriftstellerin und Ägyptologin
 Otto Semper (1830–1907), Wollfabrikant; Konchyliologe; Paläontologe
 Sigrid Semper (* 1940), deutsche Politikerin

semper ist das lateinische Wort für „immer“:
 semper fidelis – „(für) immer treu“
 semper Augustus – „allzeit Mehrer des Reiches“
 fur semper in mora – „Dieb immer im Verzug“
 mater semper certa est – „die Mutter ist immer sicher“
 semper talis – „stets gleich“

Siehe auch:
 Semperoper
 Mietvilla Carl Semper, Obere Bergstraße 13, Stadtteil Niederlößnitz der sächsischen Stadt Radebeul